Дани може да се отнася до:

 Дани – германско племе
 Дани – племе на остров Нова Гвинея

Фамилно име 
 Елхаида Дани (р. 1993) – албанска певица
 Золтан Дани (р. 1956) – югославският офицер, свалил F-117

Собствено име 
Умалително (галено) име на Даниел(а), Йордан(ка), Даная и др.

 Дани Абало (р. 1987) – испански футболист, играл в Лудогорец
 Дани Айело (р.1933) – американски актьор
 Дани Алвес (р. 1983) – бразилски футболист
 Дани Бланчфлауър (1926 – 1993) – северноирландски футболист
 Дани Бойл (р. 1956) – английски режисьор
 Дани Браун (р. 1981) – американски рапър
 Дани Бун (р. 1966) – френски актьор и режисьор
 Дани Ганчев, Дани от „Тангра“ (р. 1948) – български певец и музикант
 Дани Глоувър (р.1946) – американски актьор
 Дани Гуиса (р. 1980) – испански футболист
 Дани Даниълс (р. 1989) – американска порноактриса
 Дани Де Вито (р.1944) – американски актьор
 Дани Елфман (р. 1953) – американски музикант
 Дани Кики (р. 1988) – български футболист
 Дани Левън (р. 1990) – български певец
 Дани Маселинг – Енгърфист (р. 1981) – нидерландски диджей
 Дани Мастърсън (р. 1976) – американски актьор
 Дани, Даниел Мигел Алвеш Гомеш (р. 1983) – португалски футболист
 Дани Милев (р. 1968) – български певец и музикант
 Дани Миноуг (р. 1971) – австралийска певица
 Дани Олмо (р. 1998) – испански футболист
 Дани Симпсън (р. 1987) – английски футболист
 Дани Съливан (р. 1950) – американски пилот от Формула 1
 Дани Трехо (р. 1944) – американски актьор
 Дани Уелбек (р. 1990) – английски футболист
 Дани Филт (р. 1973) – основател и вокалист на Cradle of Filth
 Дани Фукс (р. 1976) – германски футболист
 Дани Хигинботъм (р. 1978) – английски футболист

Филми 
 „Дани Роуз от Бродуей“ (1984) – филм на Уди Алън
 „Дани Фантома“ (2004 – 2007) – американски анимационен сериал

Вижте също 
 Данни
 Дания
 Данио